Cairnwell steht für 
 The Cairnwell, ein 933 Meter hoher Berg in Schottland
 Cairnwell Pass, ein 670 Meter hoher Pass in Schottland

Siehe auch
 Cairnwell Ring Cairn